Minerva, deessa de les ciències i la saviesa de la mitologia romana
 (93) Minerva, asteroide
 Minerva (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Minerva Park, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Esculls Minerva, esculls de corall del regne de Tonga
 República de Minerva, estat artificial efímer
 Minerva McGonagall, personatge de la saga Harry Potter